Cássio oder Cassio ist der Künstlername mehrerer Fußballspieler:

 Cássio Alves de Barros (* 1970), brasilianischer Fußballspieler (u. a. Stuttgarter Kickers)
 Cássio Albuquerque dos Anjos (* 1980), brasilianischer Fußballspieler (u. a. Paços Ferreira)
 Cássio Alessandro de Souza (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Cássio José de Abreu Oliveira (* 1980), brasilianischer Fußballspieler (u. a. Adelaide United, New England Revolution)
 Cássio Barbosa (* 1983), brasilianischer Fußballspieler (u. a. ZSKA Sofia, União Leiria)
 Cássio Ramos (* 1987), brasilianischer Fußballspieler (u. a. PSV Eindhoven)

Cassio ist der Familienname folgender Personen:

 Dino Cassio (1934–2012), italienischer Schauspieler und Sänger
 Guilherme de Cássio Alves (* 1974), brasilianischer Fußballspieler
 Joelinton Cassio Apolinário de Lira, kurz Joelinton (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Nicola Cassio (* 1985), italienischer Schwimmer